Sondré peut désigner :
 Sondré, la commune rurale située dans le département de Béré au Burkina Faso ;
 Sondré, la commune rurale située dans le département de Kayao au Burkina Faso ;
 Sondré, la commune rurale située dans le département de Laye au Burkina Faso ;
 Sondré-Est, la commune rurale située dans le département de Bindé au Burkina Faso.